Madsen (metralhadora)
Michael Madsen
Virginia Madsen
Peter Madsen
Thomas Madsen-Mygdal
Ryan Madsen Millar

Desambiguações de sobrenomes